L'aviere Ross (The Mint) – autobiografia di Thomas Edward Lawrence del 1936
 The Mint – programma televisivo australiano
 The Mint Las Vegas – albergo e casinò di Las Vegas, in Nevada, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Mint